«Царь» — российский пассажирский пароход общества Петербургско-Петрозаводского пароходства. На линии Санкт-Петербург-Петрозаводск с 1868 г. В 1873 г. затонул в Ладожском озере, столкнувшись с пароходом «Царица».

Катастрофа 

 года, около 3 часов ночи, на Ладожском озере в 80 км от Шлиссельбурга, между маяками Сухо и Кореджи, пароход «Царь» столкнулся с пароходом «Царица», принадлежащим обществу Петербургско-Петрозаводского пароходства, получив пробоину в кормовой части с левой стороны, отчего затонул. Пароход «Царица», получил повреждения, но остался на плаву, что позволило спасти часть пассажиров «Царя». Погибло более 50 человек.
Поиски места затопления парохода «Царь» в 1873-1874 гг. результатов не дали.
Санкт-петербургский окружной суд, заслушав мнение экспертной комиссии под руководством капитана 1 ранга Головачева, признал виновными в столкновении капитана действия парохода «Царица» лейтенанта Н.И. Коленкина,  капитана парохода «Царь» отставного лейтенанта М.А. Колюбякина, приговорив первого к аресту на гауптвахте на 3 месяца, а последнего к аресту на 2 месяца, а также к церковному покаянию и выплате материального возмещения.

Интересные факты 
В 1874 году по заказу Петербургско-Петрозаводского пароходства на заводе С.Мitchell & Co.Newcastle в Англии был построен новый пароход под названием «Царь», переименованный после аварии на Неве в 1889 г. в «Олонец»,  в 1910-х гг. выкупленный Онежским пароходством (был национализирован в 1918 г., в дальнейшем переименовывался в 1919 г. в "Гагару", в 1928 г. в «Анохин» и использовался в 1924-1940, 1941-1958 году Северо-Западным речным пароходством, в 1940 г. Беломорско-Онежским пароходством на линиях в Финском заливе, Беломорско-Балтийском канале и Онежском озере).

Был ещё один пароход "Царь" построенный в 1912 году и с 1912 по 1917 года работавший на Русско-Американской линии. После 1917 года он переходил от одной компании к другой за рубежом и менял несколько раз названия.

Также пароходы с таким названием были у Общества пароходства по Волге.

Кроме того, название "Царь" с 1883 по 1917 год носил почтово-пассажирский пароход Русского общества пароходства и торговли "Посадник", порт приписки Одесса, год постройки 1883 г..

Источники 

 Верхоглядов В. В нашу гавань заходили корабли. Петрозаводск. 2011. с.29-31.
 Столкновение пароходов // Олонецкие губернские ведомости. 1873. 20 октября
 Поиски погибшего прошлой осенью на Ладожском озере парохода «Царь» // Олонецкие губернские ведомости. 1874. 31 июля
 Дело о столкновении пароходов «Царь» и «Царица» // Олонецкие губернские ведомости. 1875. 26 марта
 Дело о пароходе «Царь» // Олонецкие губернские ведомости. 1875. 17 мая
 Дело о пароходе «Царь» // Олонецкие губернские ведомости. 1875. 7 июня
 Дело о крушении парохода «Царь» // Олонецкие губернские ведомости. 1875. 29 октября
 Письмо Л.М. Заешниковой об обстоятельствах гибели парохода «Царь»
 Как «Царица» столкнулась с «Царем»

Примечания 

Пароходы Российской империи
Затонувшие корабли
Суда по алфавиту